Дон Елијас има више значења:

 Дон Елијас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Елијас (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику